Кубок Канады по кёрлингу 2008 () проводился в городе Камлупс (Британская Колумбия) c 27 февраля по 2 марта 2008 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 6-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2009, в очередном розыгрыше  2008 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2009.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Кевина Кюи, впервые выигравшая Кубок.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Стефани Лоутон, впервые выигравшая Кубок.

Квалификация для участия в турнире 
В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Мужчины:
 Победитель Кубка Канады по кёрлингу 2007 — команда Рэнди Фёрби;
 Победитель  — команда Гленна Ховарда;
 Победитель турнира :en:2008 Players' Championships — команда Кевина Мартина);
 Четыре команды, квалифицировавшихся в отборочном турнире John Shea Insurance Canada Cup Qualifier:
 команда скипа Кевина Кюи;
 команда Майка Макьюэна;
 команда Расса Ховарда (снялась с участия в турнире, заменена в этом качестве командой Рида Карразерса, а его в качестве скипа заменял Чарли Томас);
 команда Керри Бартника;
 Три команды по результатам рейтинга  (система рейтингования канадских команд) на 18 декабря 2007:
 4 место — команда Джеффа Стоутона;
 7 место — команда Пэт Симмонс;
 8 место — команда Брэда Гушу;

Женщины:
 Победитель Кубка Канады по кёрлингу 2007 — команда Дженнифер Джонс (эта же команда — победитель турнира :en:2007 Players' Championships);
 Победитель  — команда Келли Скотт;
 Четыре команды, квалифицировавшихся в отборочном турнире Diversified Transportation Canada Cup Qualifier:
 команда Шерил Бернард;
 команда Шерри Мидо (снялась с участия в турнире, заменена в этом качестве командой Кристи Мур);
 команда Стефани Лоутон;
 команда Janet Harvey;
 Четыре команды по результатам рейтинга  (система рейтингования канадских команд) на 18 декабря 2007:
 1 место — команда Шэннон Клейбринк;
 7 место — команда Кэти Кинг;
 8 место — команда Шерри Андерсон;
 9 место — команда Мишель Энглот (снялась с участия в турнире, заменена в этом качестве командой Хизер Рэнкин).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (дополнительно каждая команда играет один матч с командой из другой группы, определяемой случайной выборкой, но так, чтобы никакая команда не была выбрана для двух и более дополнительных матчей). Две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: команды, занявшие 1-е место в группах, проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Команды, занявшие 2-е место в группах, играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Общее третье место занимает команда, проигравшая в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Группа A
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|-
!
!Скип
!width=20|A1
!width=20|A2
!width=20|A3
!width=20|A4
!width=20|A5
!Дополнительный матч(соперник, счёт)
!width=20|
!width=20|
!
|- bgcolor=#cfc
|A1||align="left"| Шерил Бернард   ||  * || 8:5|| 8:7||10:9|| 6:3|| Хизер Рэнкин 9:6 || 5 || 0 ||1
|- bgcolor=#cfc
|A2||align="left"| Дженнифер Джонс || 5:8||  * || 8:5|| 8:3|| 8:3|| Кристи Мур 10:1 || 4 || 1 ||2
|-
|A3||align="left"| Шерри Андерсон  || 7:8|| 5:8||  * || 9:6|| 7:6|| Стефани Лоутон 7:6 || 3 || 2 ||3
|-
|A4||align="left"| Кэти Кинг       ||9:10|| 3:8|| 6:9||  * || 9:7|| Келли Скотт 6:8 || 1 || 4 ||4
|-
|A5||align="left"| Janet Harvey    || 3:6|| 3:8|| 6:7|| 7:9||  * || Шэннон Клейбринк 4:5 || 0 || 5 ||5
|}Группа B'''

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

 Мужской турнир - 2008 Canada Cup of Curling - CurlingZone

 Женский турнир - 2008 Canada Cup of Curling - CurlingZone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2008
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2008

2008
Спорт в Канаде в 2008 году
Спортивные соревнования в Камлупсе
Февраль 2008 года
Март 2008 года